Udruga mladih grada Čabra Prosper osnovana je 25. prosinca 2004. godine na inicijativu nekolicine entuzijasta na području grada Čabra koji su željeli nešto promijeniti u tadašnjoj neobečavajućoj i krutoj situaciji za mlade. Osnutkom Udruge "PROSPER" žele se unijeti pozitivne promjene u smislu međusobnog povezivanja i okupljanja mladih na području grada Čabra, razvijanja pripadnosti čabarskom kraju, promicanju tradicija i oživljavanja običaja čabarskog kraja, sudjelovanja i organiziranja sportskih i zabavnih natjecanja...

Zbog "krutosti" i sve veće dosade koja je u to vrijeme postojala, Udruga "PROSPER" nastoji dati osvježenje u dušama mladih i potaknuti ih na akcije koje će poboljšati život mladih ljudi na čabarskom kraju.

Prapočeci i nagovještaji osnivanja ove udruge nastali su 2002. godine kada smo samostalno organizirali Streetball turnir Tršće koji je prerastao u najbolji turnir ne samo Čabru nego u cijelom Gorskom Kotaru. Taj turnir je postao tradicija i to je bio prvi dokaz da mlada kreativnost može polučiti izvanredne rezultate.

Udruga mladih "PROSPER" je uspjela pokrenuti motor mladih na području grada Čabra, a njegov rad ovisi prvenstveno o nama mladima i ljudima koji su nam voljni pomoći da napravimo zacrtano!!!

 Dosađašnji projekti 
Turnir u stolnom tenisu
Rock party vol. 1
Uskrsni turnir u kartaškoj igri "marjašu" Četiri herčeve dame
Ženski turnir u stolnom tenisu
Noćni streetball turnir
Štafeta mladih za život bez granica 
Ženski turnir u stolnom tenisu br. 2
Streetball turnir u Babnom polju (Slovenija) -u suradnji s udrugom "KUD -39"House party
Rock party vol. 2	
Igre bez granica
Disco & dance hits by DJ Ludvik
1na1
Mješoviti turnir u odbojci
Humanitarna akcija (koncert) Za Svetlanu'
ProEvolutionSoccer
ProEvolutionSoccer2
Prosper/Čabar Fest.06
!!!!!Dodji i Navijaj!!!!!
Night Streetball Čabar 2006.
Rock party vol.3
Ulična trka grada Čabra protiv ovisnosti 2006.
Turnir u tenisu - Tršće 2006.
Otvorenje multimedijalnog centra za mlade
Call of Duty 2 Turnir (Siječanj 2007.) - Multimedijalalni centar za mlade

Vanjske poveznice 
 Stranice udruge Prosper 

Hrvatske udruge
Čabar